|-
| 133801 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133802 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133803 - ||  || 23 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133804 - ||  || 24 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133805 - ||  || 24 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133806 - ||  || 26 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133807 - ||  || 24 noiembrie 2003 ||  || B. L. Stevens
|-
| 133808 - ||  || 26 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133809 - ||  || 26 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133810 - ||  || 29 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133811 - ||  || 26 noiembrie 2003 || Moonedge || 
|-
| 133812 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133813 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133814 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133815 - ||  || 30 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133816 - ||  || 30 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133817 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133818 - ||  || 29 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133819 - || 2003 XS || 3 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133820 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133821 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133822 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133823 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133824 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133825 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133826 - ||  || 14 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133827 - ||  || 14 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133828 - ||  || 1 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133829 - ||  || 1 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133830 - ||  || 1 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133831 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133832 - ||  || 5 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133833 - ||  || 5 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133834 - ||  || 16 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133835 - ||  || 16 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133836 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133837 - ||  || 17 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133838 - ||  || 16 decembrie 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 133839 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133840 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133841 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133842 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133843 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133844 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133845 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133846 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133847 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133848 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133849 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133850 - ||  || 19 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133851 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133852 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133853 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133854 - ||  || 29 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133855 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133856 - ||  || 24 decembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133857 - ||  || 5 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133858 - ||  || 12 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 133859 - ||  || 12 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 133860 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133861 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 133862 - ||  || 20 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133863 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133864 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133865 - ||  || 20 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133866 - ||  || 25 ianuarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 133867 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133868 - ||  || 18 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 133869 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133870 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133871 - ||  || 12 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 133872 - ||  || 17 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133873 - ||  || 15 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133874 - ||  || 17 iunie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 133875 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133876 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133877 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 133878 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133879 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133880 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133881 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133882 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133883 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133884 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133885 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133886 - ||  || 11 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133887 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133888 - ||  || 21 august 2004 ||  || 
|-
| 133889 - ||  || 20 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 133890 - ||  || 25 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133891 - ||  || 20 august 2004 || Catalina || CSS
|-
| 133892 - ||  || 7 septembrie 2004 ||  || C. Rinner
|-
| 133893 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133894 - ||  || 4 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 133895 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133896 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133897 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133898 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133899 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 133900 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-